Zkratka D'n'B může znamenat:

 Drum & Bass – hudební styl založen na bicích a base
 Drill & Bass – experimentální forma Drum & Bassu

Zkratky